Gamma har flere betydninger:

 Gamma (bogstav) – (Γ γ) er et bogstav i det græske alfabet
 Gammastråling – den mest energirige radioaktive strålingstype, der følger alfa- og betastråling.
 Gamma (statistik) – Korrelationsmål i statistik
 Euler-Mascheroni konstant – en matematisk konstant, der hovedsagelig bruges i talteori, repræsenteres med γ
 GABA – Gamma-aminobutansyre, en inhibitorisk (hæmmende) neurotransmitter
 GHB – Gamma-hydroxybutyrat, lægemiddel og rusmiddel
 Lorentz-transformation – i den almene relativitetsteori, hvor Lorentzfaktoren repræsenteres med γ
 Adiabateksponenten (symbol: γ) – forholdstal for varmefylde ved henholdsvis konstant tryk og konstant volumen
 Magnetar – en neutronstjerne som har et stærkt magnetfelt, en type hedder Soft gamma repeater
 Gamma – tidskrift for fysik – Et gratis studenterdrevet fysikblad www.gamma.nbi.dk
 Gamma funktion - matematisk funktion